

Turnaj mužů 

Turnaj se odehrál v rámci XXV. olympijské hry ve dnech 25. července - 10. srpna 1992 v Barceloně.

Turnaje se zúčastnilo 12 mužstev, rozdělených do dvou šestičlenných skupin ze, z nichž první čtyři postoupily do play off, kde se hrálo o medaile. Týmy, které skončily ve skupině na pátém a šestém místě, hrály o 9. - 12. místo. Olympijským vítězem se stalo mužstvo Spojených států.

Skupina A 

 USA -  Angola 116: 48 (27:7, 64:16, 90:34)

26. července 1992 (16:30) – Barcelona

 Německo -  Španělsko 83 : 74 (24:19, 46:39, 66:57)

26. července 1992 (20:30) – Barcelona

 Chorvatsko -  Brazílie 93 : 76 (22:22, 55:40, 64:53)

26. července 1992 (22:30) – Barcelona

 Německo -  Angola 64 : 63 (13:20, 36:42, 49:49)

27. července 1992 (14:30) – Barcelona

 USA -  Chorvatsko 103: 70 (24:13, 54:37, 77:52)

27. července 1992 (20:30) – Barcelona

 Španělsko -  Brazílie 101:100 (25:21, 53:43, 78:72)

27. července 1992 (22:30) – Barcelona

 Brazílie -  Angola 76 : 66 (12:15, 42:26, 52:50)

29. července 1992 (11:30) – Barcelona

 USA -  Německo 111: 68 (22: 6, 58:23, 83:49)

29. července 1992 (20:30) – Barcelona

 Chorvatsko -  Španělsko 88 : 79 (23:21, 45:42, 58:64)

29. července 1992 (22:30) – Barcelona

 Angola -  Španělsko 83 : 63 (12:14, 37:26, 51:38)

31. července 1992 (11:30) – Barcelona

 Chorvatsko -  Německo 99 : 78 (21:10, 46:41, 74:53)

31. července 1992 (20:30) – Barcelona

 USA -  Brazílie 127: 83 (34:21, 60:41, 92:55)

31. července 1992 (22:30) – Barcelona

 Brazílie -  Německo 85 : 76 (17:24, 39:40, 56:55)

2. srpna 1992 (9:30) – Barcelona

 Chorvatsko -  Angola 73 : 64 (16:21, 27:38, 42:59)

2. srpna 1992 (11:30) – Barcelona

 USA -  Španělsko 122: 81 (26:15, 65:35, 82:58)

2. srpna 1992 (22:30) – Barcelona

Skupina B 

 
 SNS -  Venezuela 78 :64 (17: 9, 34:16, 49:34)

26. července 1992 (9:30) – Barcelona

 Litva  Čína 112:75 (26:11, 55:26, 82:47)

26. července 1992 (11:30) – Barcelona

 Austrálie -  Portoriko 116:76 (25:10, 57:31, 83:51)

26. července 1992 (14:30) – Barcelona

 Portoriko -  Čína 100:68 (20:19, 51:35, 73:46)

27. července 1992 (9:30) – Barcelona

 Litva -  Venezuela 87 :79 (19:23, 38:46, 63:59)

27. července 1992 (11:30) – Barcelona

 SNS -  Austrálie 85 :63 (18:18, 35:31, 54:43)

27. července 1992 (16:30) – Barcelona

 Austrálie -  Venezuela 78 :71 (27:17, 43:27, 59:47)

29. července 1992 (9:30) – Barcelona

 SNS -  Čína 100:84 (26:23, 55:39, 75:50)

29. července 1992 (14:30) – Barcelona

 Litva -  Portoriko 101:91 (25:19, 50:43, 71:63)

29. července 1992 (16:30) – Barcelona

 Portoriko -  Venezuela 96 :82 (30:15, 52:42, 69:60)

31. července 1992 (9:30) – Barcelona

 Austrálie -  Čína 88 :66 (26:13, 39:28, 66:45)

31. července 1992 (14:30) – Barcelona

 SNS -  Litva 92 :80 (13:20, 26:38, 57:59)

31. července 1992 (16:30) – Barcelona

 Venezuela -  Čína96 :88 (24:23, 52:52, 72:70)

2. srpna 1992 (14:30) – Barcelona

 Litva -  Austrálie 98 :87 (24:21, 45:46, 73:65)

2. srpna 1992 (16:30) – Barcelona

 Portoriko -  SNS 82 :70 (13:25, 36:39, 56:59)

2. srpna 1992 (20:30) – Barcelona

Čtvrtfinále 
 Chorvatsko -  Austrálie 98 :65 (25: 9, 41:31, 66:36)

4. srpna 1992 (14:30) – Barcelona

 SNS -  Německo 83 :76 (21:14, 35:36, 56:54)

4. srpna 1992 (16:30) – Barcelona

 Litva -  Brazílie 114:96 (22:18, 48:52, 68:74)

4. srpna 1992 (20:30) – Barcelona

 USA -  Portoriko 115:77 (23:18, 67:40, 85:59)

4. srpna 1992 (22:30) – Barcelona

Semifinále 
 Chorvatsko -  SNS 75 :74 (15:21, 30:40, 56:56)

6. srpna 1992 (16:30) – Barcelona

 USA -  Litva 127:76 (29:8, 49:30, 86:53)

6. srpna 1992 (22:30) – Barcelona

Finále 
 USA -  Chorvatsko 117:85 (23:22, 56:42, 89:56)

8. srpna 1992 (22:00) – Barcelona

O 3. místo 
 Litva -  SNS 82 :78 (18:15, 39:33, 57:55)

8. srpna 1992 (13:00) – Barcelona

O 5. – 8. místo 
 Brazílie -  Portoriko 86 :84 (20:26, 43:49, 64:63)

6. srpna 1992 (14:30) – Barcelona

 Austrálie -  Německo 109:79 (21:27, 52:44, 82:59)

6. srpna 1992 (20:30) – Barcelona

O 5. místo 
 Brazílie -  Austrálie 90 :80 (26:20, 44:38, 61:59)

8. srpna 1992 (11:00) – Barcelona

O 7. místo 
 Německo -  Portoriko 96 :86 (24:22, 45:46, 67:62)

8. srpna 1992 (20:00)– Barcelona

O 9. – 12. místo 
 Angola -  Čína 79 :69 (18:19, 40:35, 62:53)

4. srpna 1992 (9:00) – Barcelona

 Španělsko -  Venezuela 95 :81 (20:24, 46:40, 67:61)

4. srpna 1992 (11:00) – Barcelona

O 9. místo 
 Španělsko -  Angola 78 :75 (22:15, 41:39, 55:53)

6. srpna 1992 (11:00) – Barcelona

O 11. místo 
 Venezuela -  Čína100:97 (23:29, 51:51, 74:76)

6. srpna 1992 (9:00) – Barcelona

Soupisky 
1.  USA

2.  Chorvatsko

3.  Litva

Konečné pořadí (muži)

Turnaj žen 

Turnaj se odehrál v rámci XXV. olympijské hry ve dnech 25. července - 10. srpna 1992 v Barceloně

Turnaje se zúčastnilo 8 družstev, rozdělených do dvou čtyřčlenných skupin. První dva týmy postoupily do play off o medaile, týmy na třetím a čtvrtém místě hrály 5. - 8. místo. Olympijským vítězem se stalo družstvo Společenství nezávislých států.

Skupina A 

 Kuba -  SNS 91:89 (25:13, 44:44, 68:70)

30. července 1992 (13:00) – Barcelona

 Brazílie -  Itálie 85:70 (15:15, 41:35, 65:54)

30. července 1992 (20:00) – Barcelona

 Kuba -  Brazílie 95:88 (14:13, 34:42, 58:65)

1. srpna 1992 (13:00) – Barcelona

 SNS -  Itálie 79:67 (25:14, 49:37, 63:48)

1. srpna 1992 (22:00) – Barcelona

 SNS -  Brazílie 76:64 (25:14, 48:33, 59:50)

3. srpna 1992 (11:00) – Barcelona

 Kuba -  Itálie 60:53 (23:20, 36:26, 51:39)

3. srpna 1992 (13:00) – Barcelona

Skupina B 

 USA -  Československo 111:55 (23:18, 53:33, 79:44)

30. července 1992 (16:30) – Barcelona

 Čína -  Španělsko 66:63 (13:13, 27:31, 46:43)

30. července 1992 (20:00) – Barcelona

 USA -  Čína 93:67 (16:18, 47:33, 65:52)

1. srpna 1992 (11:00) – Barcelona

 Španělsko -  Československo 59:58 (13:11, 27:30, 41:45)

1. srpna 1992 (20:00) – Barcelona

 Čína -  Československo 72:70 (21:10, 38:31 56:44)

3. srpna 1992 (20:00) – Barcelona

 USA -  Španělsko 114:59 (24:18, 51:32, 78:41)

3. srpna 1992 (22:00) – Barcelona

Semifinále 
 Čína -  Kuba 109:70 (21:16, 57:30, 82:49)

5. srpna 1992 (13:00) – Barcelona

 SNS -  USA 79:73 (20:22, 47:41, 59:59)

5. srpna 1992 (22:00) – Barcelona

Finále 
 SNS -  Čína 76:66 (28:16, 43:35, 55:48)

7. srpna 1992 (22:00) – Barcelona

O 3. místo 
 USA -  Kuba 88:74 (25:27, 44:44, 62:63)

7. srpna 1992 (13:00) – Barcelona

O 5. – 8. místo 
 Československo -  Brazílie 74:62 (10:22, 24:34, 48:49)

5. srpna 1992 (11:00) – Barcelona

 Španělsko -  Itálie 92:80 (15:15, 37:33, 49:52)

5. srpna 1992 (20:00) – Barcelona

O 5. místo 
 Španělsko -  Československo 59:58 (4:17, 25:29, 38:40)

7. srpna 1992 (11:00) – Barcelona

O 7. místo 
 Brazílie -  Itálie 86:83p (17:18, 41:41, 57:63, 78:78)

7. srpna 1992 (20:00) – Barcelona

Soupisky 
1.  SNS

2.  Čína

3.  USA

Konečné pořadí (ženy)

Externí odkazy 
 
 (en) Oficiální stránky FIBA - muži
 (en) Oficiální stránky FIBA - ženy
 (en) Sportovní statistiky - muži
 (en) Sportovní statistiky - ženy
 (en) Lingua sport
 (en) Oficiální publikace 

Basketbal na letních olympijských hrách
Sporty na Letních olympijských hrách 1992
Basketbal ve Španělsku
Basketbal v roce 1992